Alanteenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alanteenjärvi (sjö, lat 64,85, long 29,00), Kajanaland, 
 Alanteenjärvi (sjö, lat 64,73, long 30,02), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar